Il doppio del torneo di tennis South Australian Open 1987, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Ivan Lendl e Bill Scanlon che hanno battuto in finale Peter Doohan e Laurie Warder 6-7, 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 John Fitzgerald /  Mark Kratzmann (quarti di finale)
 Broderick Dyke /  Wally Masur (primo turno)

 Eddie Edwards /  Christo van Rensburg (quarti di finale)
 Brad Drewett /  Mark Edmondson (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

South Australian Open 1987